Gramalote kan syfta på:

Colombia 

 Gramalote (kommun), Norte de Santander, 
 Gramalote (ort), Norte de Santander,